Polet ist der Familienname folgender Personen:

 Jean Polet (* 1944), französischer Archäologe und Ethnologe
 Julio Emilio Polet (* 1898), argentinischer Radrennfahrer